Gamboa puede referirse a:

 Gamboa, antigua entidad municipal hoy en día en gran parte inundada por el embalse de Ullíbarri-Gamboa, en el municipio de Álava, España.
 Gamboa, apellido vasco.
 Gamboa, pequeña ciudad de Panamá, en la Zona del Canal.
 Gamboa, barrio en la zona central de Río de Janeiro, Brasil.

Botánica 
 Gamboa, nombre común de la planta Cydonia oblonga.